Ngugi oder Ngũgĩ ist ein Name folgender Personen:
 Ngũgĩ wa Thiong’o (* 1938),  kenianischer Schriftsteller und Kulturwissenschaftler
 John Ngugi (* 1962), kenianischer Langstreckenläufer
 Mary Wacera Ngugi (* 1988), kenianische Langstreckenläuferin
Mukoma wa Ngugi (* 1971), kenianischer Schriftsteller, Sohn von Ngũgĩ wa Thiong’o.

Sonstiges:
 Ngugi (Aborigines) ist ein Clan der australischen Aborigines